Monteynard est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Monteynard, une commune française qu département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Lac de Monteynard-Avignonet, une retenue d'eau artificielle sur le Drac ;
 Barrage de Monteynard-Avignonet, barrage sur le Drac, créant la retenue ci-dessus.

Patronyme 

 Louis François, marquis de Monteynard (1713-1791), militaire et homme d'État français
 Hector-Joseph de Monteynard (1170-1855), militaire et homme politique français
 Émeric de Monteynard (1956), écrivain et poète français

Voir aussi 
 Mont Saint-Eynard
 Fort du Saint-Eynard

Homonymie de patronyme